Tío Lucas puede referirse a:
Tío Lucas, nombre en Hispanoamérica de Uncle Fester, uno de los personajes de La familia Addams.
Tío Lucas González de Caso, cocinero español del siglo XVIII.